The Prestige je původní název pro:

 Nežádoucí efekt – knihu Christophera Priesta z roku 1995
 Dokonalý trik – film režiséra Christophera Nolana natočený podle knihy Nežádoucí efekt

Související články 
 Prestiž